Jużne (ukr. Южне) – miasto na Ukrainie w obwodzie odeskim, liczy 32 679 mieszkańców. Ośrodek przemysłu spożywczego.

Przypisy 

 
Miasta w obwodzie odeskim
Rejon odeski